Фрицше () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фрицше, Клаус (род. 1923) — немецкий писатель, инженер, бывший летчик люфтваффе.
  (1812—1896) — немецкий теолог, профессор в Цюрихе.
 Фрицше, Юлий Фёдорович (1808—1871) — немецкий химик и натуралист.
 См. также 
 Фриче